Adam Arkin (1957), attore statunitense
 Alan Arkin (1934), attore e regista statunitense
 Cüneyt Arkın (1937-2022), attore, regista e produttore cinematografico turco